

Шишкино — присілок, Алнаський район, Удмуртія
 Шишкино — село, Тальменський район, Алтайський край
 Шишкино — село, Читинський район, Забайкальський край

Див. також 
 Нове Шишкино
 Шишкине

ru:Шишкино